O termo Aldebaran pode referir-se a:

 Aldebaran, a estrela mais brilhante da constelação Taurus
Aldebaran, filme italiano de 1935 dirigido por Alessandro Blasetti
Aldebaran de Touro, um dos personagens principais da série Os Cavaleiros do Zodíaco

Desambiguação